TGZ steht für:

 Georgian Airways, eine georgische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Technologie- und Gründerzentrum, siehe Gründerzentrum
 Tuxtla Gutiérrez, IATA-Code des Flughafens in Mexiko
 Technische Gesellschaft Zürich
 Die Dateiendung .tgz, eine Kurzform für die im Unix-Umfeld häufig vorkommende Kombination .tar.gz

TGZ